Лочица може бити:

 Лочица об Савињи, насељено мјесто у општини Ползела, Република Словенија
 Лочица при Вранскем, насељено мјесто у општини Вранско, Република Словенија